Акариаз легочный (; pulmonary acariasis; акаридоз дыхательной системы) — тропическая инвазионная болезнь из группы акараиазов, вызываемая внедрением в мелкие бронхи клещей из родов Sarcoglyphus , Glieoglyphus, Cheiletus (Cheyletus?), обитающих в пищевых продуктах; проявляется бронхитом, бронхопневмонией с рецидивами и приступами астмы.

Клиническая картина. Виды пневмоакариазов 
Легочный акариаз распространён в некоторых тропических странах, например в Индии.

Легочный акариаз характеризуется хроническим бронхитом, приступами астмы, и эозинофилией крови. Возбудители — клещи, принадлежащие родам Tarsonemus, Pediculoides (см. Зерновая чесотка), Tyroglyphus (см. Тироглифоз), Glyciphagus (см. Чесотка бакалейщика, Сенной зуд), и Carpoglyphus (см. Карпоглифусиоз), найдены в слюне.

Наблюдается эозинофилия, астма, клещей обнаруживают в слюне и мокроте. Появляются кашель, чиханье, першение в горле, часто рецидивирующие простудные заболевания и повторные пневмонии.

Клинические проявления акариаза лёгких — кашель, кровохарканье, боль в груди, астма, одышка, эозинофилия, мокрота с кровью. Рентгенограмма показывает расширяющуюся тень рубчика семени, облачные тени и "узлы" в пределах от 1-5 мм в диаметре, рассеянном всюду по более низкой области лёгких. 

Акароидные клещи могут вызывать острые и хронические бронхиты и бронхопневмонии.

Клещи Tarsonemus и Tyroglophus могут вызывать Синдром Вейнгартена.

При массовых укусах амбарных или тироглифоидных клещей, обычно обитающих в зерне,соломе, сухих фруктах, может развиться зерновая чесотка. В случае попадания этих клещей с воздухом и пылью в лёгкие у человека может развиваться акариаз лёгких и даже тироглифоидная пневмония. 

При работе с зараженной мукой в пекарнях, на складах и т.д. вместе с мучной пылью амбарные клещи попадают в дыхательные пути, прилипают к гортани или попадают в бронхи. Своими движениями клещи раздражают слизистую и вызывают кашель, при этом обычно они выделяются с мокротой. Нередко возникают аллергические реакции. Чаще страдают работники магазинов, продовольственных складов, элеваторов, однако возможно заражение и в домашних условиях. У детей при попадании клещей в верхние дыхательные пути может возникнуть хронический кашель, симулирующий коклюш. Проведение лечения не целесообразно, так как эти клещи быстро погибают в дыхательных путях человека.

Клещи сем. Tarsonemidae паразитирует на растениях. Отмечаются случаи нахождения Tarsonemus sp. в лёгких лиц, страдающих астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. При массовом поражении пшеницы некоторыми видами (например, Steneotarsonemus panshini) наблюдались тяжёлые бронхиты у комбайнёров.

Клещи домашней пыли по мнению некоторых исследователей могут некоторое время выживать в лёгких, и более того способны с помощью протеолитических ферментов, включая Der p1, питаться и/или повреждать дыхательные эпителиальные клетки. Повторная инвазия вызывает аллергический ответ, который проявляется как приступы астмы. 

В проведённом в Китае исследование, у лиц, в чей слюне оказались клещи были выявлены эозинофилия, иногда обследование лёгких показывало много рассеянных узловых теней 1-5 мм в диаметре в лепестках лёгкого. Болезнь проявлялась в кашле, лихорадке, астме, кровохарканье и т.д. 10 клещей было найдено в слюне больных: Acarus siro, Tyrophagus putreseltiae, Aleuroglyphus ovatus, Caloglyphus berlesei, C. myoophagus, Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus, Euroglyphus maynei, Tarsonemus granarius, Cheyletus eruditus.

Известны случаи акариаза лёгких в Китае, вызванные Tyrophagus putrescentiae (см. Тироглифоз).

Живущие в муке Thyreophagus entomophagus (Laboulbène & Robin) (распространён в Европе, встречается в РФ) могут вызывать профессиональные респираторные заболеваний у фермеров, а также пищевую клещевую анафилаксию. 

Dermanyssus gallinae возможно может вызывать кашель (см. Дерманиссиоз).

Компоненты клещей, возможно, стимулируют гуморальную иммунореактивность.

Пиогенная пневмония может возникнуть и как осложнение чесотки.

Клещи также паразитируют в дыхательных путях и лёгких птиц (см. Стерностомоз, цитодитоз), обезьян (см. Pneumonyssus).

Диагностика. Лечение. Прогноз 
Диагноз ставят на основании анамнеза (работа с продуктами питания, наличие пыли и т.д.), нахождения в слюне и мокроте возбудителей, результата специфических диагностических тестов.

Лечение легочного акариаза производят назначением метронидазола, 2 раза в день с суточной дозе 0,8 г в течение 7 дней.

См. также Клещевая сенсибилизация, клещи домашней пыли.

Литература 
 A Case of  pulmonary acariasis - histopathological findings of resected lungs
 Medical and veterinary entomology
 Pulmonary Acariasis in Spain
 Mites (acarina)—A probable factor in the aetiology of spasmodic bronchitis and asthma associated with high eosinophilia

Примечания 

Акариазы